Префікс — значима частина слова, що стоїть перед коренем і служить для творення нових слів або форм слова; приросток.
 Префікс рядка s (prefix) — рядок, одержаний вилученням нуля чи декількох останніх символів рядка s
 Префікс блока — інформаційне поле, яке розташовується перед блоком змінної довжини та містить довжину блока.